Göteborgs Spårvägars kulturpris är ett pris som går till en, av juryn utsedd, känd göteborgsprofil. Juryn består av två representanter från Göteborgs Stad kulturnämnd och Göteborgs Spårvägars presidium.

Historik 
År 1992 utlyste Göteborgs Spårvägar tillsammans med Stadstrafiken en tävling för att sätta namn på stadens spårvagnar. Göteborgarna fick ge förslag på personer med stark göteborgsk anknytning värda att få sitt namn på fronten av en spårvagn. Tävlingen väckte ett enormt gensvar och ungefär 1 200 namnförslag kom in. Vid en ceremoni i Vagnhallen Rantorget den 21 november 1992 namngavs sedan 150 spårvagnar. Dock är inte alla längre i trafik på grund av olyckor och dylikt.

Tävlingen var tänkt som en engångsföreteelse men i maj 1995 lämnade Elisabeth Rothenberg (M) in en motion till kommunfullmäktige med önskan om ytterligare spårvagnsdop. Göteborgs Spårvägars styrelse tog beslut om att namnge en spårvagn om året och instiftade även ett kulturpris kopplat till namngivningen.

Varje år utser Göteborgs Spårvägar nu, tillsammans med Göteborgs Stad kulturnämnd, en känd göteborgsprofil till årets Kulturpristagare. Förutom sitt namn på en spårvagn får kulturpristagaren 10 000 kronor och en skulptur skapad av formgivaren Carl-Johan Skogh. Vinnaren får också sin biografi uppsatt i vagnen.

Juryn består av två representanter från kulturnämnden och Göteborgs Spårvägars presidium.

Lista över namngivna spårvagnar 

2018 fick två personer kulturpriset på samma år för första gången.

Antalet namngivna spårvagnar 
Totalt finns 157 namngivna spårvagnar i ordinarie linjetrafik i Göteborg, av dessa är:
 25 stycken M32
 55 stycken M31
 30 stycken M29
 47 stycken M28
Vagn 403 är den enda vagnen av modell M32 som inte namngivits efter en kulturpristagare.

Referenser

Priser och utmärkelser instiftade 1992
Kultur i Göteborg